Gaban ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Pierre Gaban (* 1937), belgischer Autorennfahrer und Unternehmer
 Pascal Gaban (* 1937), belgischer Rallyefahrer

Gaban steht für:

 Gaban, Roman von Premchand (1931)
 Gaban, Film von Hrishikesh Mukherjee (1966)